Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин 2017 (26-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди женских команд) — чемпионат по футболу среди женских команд 2017 года в Высшей лиге.

В турнире участвуют восемь команд. Турнир проходил в три круга. ЖФК Минск защитил титул, победив в Чемпионате пятый раз подряд.

Турнирная таблица

Бомбардиры 
 T.Химич (Минск) — 24
 Д.Тропникова (Зорка-БДУ) — 20
 Ю.Дубеньen (Минск) — 16
 Т.Краснова (Бобруйчанка) — 15
 А.Пилипенко (Минск) — 14
 K.Ольховикen (Ислочь-РГУОР) — 13

Чемпионы Белоруссии 

|-

|}
 по ходу сезона Юлия Карплюк и Елизавета Сергейчик перешли в «Неман» Гродно

Примечания 

Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
Спорт в Белоруссии в 2017 году
2017 год в женском футболе